Оборона Гродно (1939) — в ходе Советско-Польской войны 1939 года.
 Оборона Гродно (1915) — в ходе Первой мировой войны.